Aller, affluent de la Weser ;
 , un village du Devon, en Angleterre ;
 , un village du Dorset, en Angleterre ;
 Aller, un village du Somerset, en Angleterre ;
 Aller, une municipalité espagnole située dans les Asturies.

 Victor Aller (1905-1977), un pianiste américain.